Борис Вахтин:
 Вахтин, Борис Борисович (1907—1938) — советский журналист, специальный корреспондент.
 Вахтин, Борис Борисович (1930—1981) — русский советский писатель, драматург, сценарист, философ, переводчик, востоковед-синолог, сын Б. Вахтина.